День молодёжи — праздник:
 Международный день молодёжи — отмечается 12 августа. Установлен Организацией Объединённых Наций.
 
 День советской молодёжи — отмечался в последнее воскресенье июня с 1958 года вплоть до распада СССР. В настоящее время в некоторых республиках СНГ День молодёжи отмечают в этот же день.
 День молодёжи Азербайджана — отмечается 2 февраля.
 День молодёжи (Белоруссия) — отмечается в последнее воскресенье июня.
 День молодёжи (Замбия) — отмечается 11 марта.
 День молодёжи (Кирибати) — отмечается 7 августа. См. Кирибати.
 День молодёжи (КНДР) — отмечается 28 августа, в день основания Коммунистического союза молодёжи Кореи. Смотри Кимирсенский социалистический союз молодёжи.
 День молодёжи (Россия) — отмечается 27 июня.
 День молодёжи (Таджикистан) — отмечается 23 мая.
 День молодёжи Узбекистана — отмечается 30 июня.
 День молодёжи (Украина) — отмечается 12 августа.
 День молодёжи (Южная Осетия) — отмечается 27 июня. См. Южная Осетия.

См. также 
 Международный день солидарности молодёжи — 24 апреля.
 Международный юношеский день — отмечался Коммунистическим интернационалом молодёжи.
 День молодёжных и детских общественных организаций (Украина).

Примечания